

Кентубек — аул, Бурлінський район, Західноказахстанська область
 Кентубек — село, Майський район, Павлодарська область